Балат () — традиционный еврейский квартал в стамбульском районе Фатих. Название происходит предположительно от ,  («дворец») в честь византийского Влахернского дворца, ранее располагавшегося неподалёку.

Балат находится в европейской части Стамбула, в историческом районе на западном берегу залива Золотой Рог. Восточная часть Балата граничит с районом Фенер, на севере Золотой Рог образует естественную границу. На западе Балат граничит с кварталом Айвансарай, на юге с Драманом, мусульманским кварталом Стамбула. Другим еврейским кварталом в азиатской части Стамбула является Кузгунджук.

Помимо старейшей синагоги Стамбула, в Балате находятся также греческие и армянские церкви. В центре Балата расположены супермаркеты и небольшие киоски.

История 
Долгое время Балат был заселён преимущественно евреями-сефардами. С основанием государства Израиль в 1947 году многие переехали на новую родину. В настоящее время основу населения квартала составляют курды, турки из Анатолии и цыгане. Эти народности покинули в 1970-х годах Фракию, Восточную и Юго-Восточную Анатолию и нашли прибежище в Балате.

См. также 
 Антисемитизм в Турции
 Религия в Турции
 :en:Ahrida Synagogue of Istanbul
 :en:Yanbol Synagogue

Литература 

 Belge, Murat (2000). İstanbul Gezi Rehberi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ISBN 975-333-002-2.

Исторические районы Стамбула
Этнические кварталы